2 miejscowości w Polsce: 
 Bodaki – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa 
 Bodaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki
Ukraina:
 Bodaki – wieś w obwodzie tarnopolskim